Kaplica św. Mikołaja w Kryłowie-Kolonii – rzymskokatolickie oraz rodzimowiercze sanktuarium w Kryłowie-Kolonii, w przeszłości otaczane kultem także przez unitów oraz prawosławnych.

Historia 
Czas powstania kaplicy św. Mikołaja nie jest znany. Według niektórych badaczy sanktuarium powstało na miejscu, gdzie dawniej składano ofiary słowiańskiemu bogu umarłych i opiekunowi bydła – Welesowi, przedstawianemu pod postacią wilka lub wilkołaka. Po rozprzestrzenieniu się na tych terenach chrześcijaństwa w obrządku wschodnim kult Welesa utożsamiono z kultem św. Mikołaja z Miry, patrona pasterzy i bydła. Powstanie kaplicy w Kryłowie-Kolonii mogło być inicjatywą zakonników z klasztoru Reformatów w Kryłowie, którzy dowiedzieli się o trwaniu niechrześcijańskiego kultu wśród miejscowej ludności. Oni też do czasu kasaty klasztoru w XIX w. opiekowali się kaplicą. Wokół sanktuarium krążą również lokalne legendy, według których figurę św. Mikołaja nakazał ustawić miejscowy rządca, wdzięczny za uzdrowienie lub jako modlitwę w intencji uchronienia bydła przed pomorem, który zobaczył we śnie. Jeszcze inna legenda przedstawia sanktuarium św. Mikołaja z wilkiem jako wotum dziękczynne miejscowego dziedzica, który w tym miejscu przeżył napad wilków na konie wiozące jego sanie. Obecnie znajdująca się w Kryłowie-Kolonii figura wykonana jest w stylu rokokowym, a zatem powstała w XVIII w.; nie wiadomo, czy przed nią istniała inna i jak wyglądała. 

Wodzie ze źródła, nad którym znajduje się kaplica, przypisywano na przestrzeni wieków moc leczenia bezpłodności i impotencji, chorób skóry, reumatyzmu, ślepoty i innych chorób. Według miejscowej tradycji bezpłodne kobiety, modląc się w sanktuarium o urodzenie dziecka, powinny nie tylko wykąpać się w źródle, ale również usiąść nago na wilku i pogłaskać go, wypowiadając swoją prośbę. Inni chorzy natomiast według ludowej tradycji przybywali przed figurę w noc pełni księżyca, dotykali figury wilka, kąpali się w wodzie i pozostawiali przy źródle płótno lub chustę, którymi się wcześniej wycierali. Sanktuarium w XIX w. otaczane było kultem zarówno przez katolików obrządku łacińskiego i unickiego, ale również przez ludność prawosławną (po likwidacji unickiej diecezji chełmskiej w 1875); swoje nabożeństwa w tym miejscu organizowały obydwa wyznania, a kaplica zaliczała się do najsłynniejszych miejsc kultu w regionie. W 1911 doszło do krótkotrwałego konfliktu między proboszczem rzymskokatolickiej parafii w Kryłowie a prawosławnym duchownym z pobliskich Szychowic o podział ofiar pozostawianych przez wiernych w skarbonce przy źródle, ostatecznie jednak sprawa została załatwiona polubownie – każda parafia miała odtąd prawo do połowy datków. Prawosławny kult w kaplicy św. Mikołaja zanikł po wywiezieniu ludności ukraińskiej z Hrubieszowszczyzny, trwa natomiast kult rzymskokatolicki; kaplica jest popularnym celem pielgrzymkowym. W XXI w. nad źródłem wzniesiona została niewielka grota maryjna.

Opis 
Święty Mikołaj został ukazany w sanktuarium jako biskup rzymskokatolicki, w mitrze na głowie, sutannie, komży, kapie i stule, z pastorałem w dłoni. W drugiej ręce trzyma księgę, na której spoczywają trzy złote kule, jakie według legendy biskup podarował w tajemnicy jako posag trzem ubogim młodym kobietom. Na ziemi stoi kosz, w którym znajdują się trzy głowy dzieci cudownie wskrzeszonych, według innej legendy, przez św. Mikołaja. Świętemu towarzyszy siedzący na ziemi wilk. Dawniej św. Mikołajowi towarzyszyły dwa aniołki. Pierwotnie rzeźby znajdowały się wprost pod drzewami, ok. r. 1995 ustawiono nad nimi daszek.

Przypisy

Bibliografia 
 

Kryłów-Kolonia
Kryłów-Kolonia
Kryłów-Kolonia
Drewniane kaplice w województwie lubelskim
Kaplice w diecezji zamojsko-lubaczowskiej